Poyo peut désigner :
Poyo, le village situé dans le département de Iolonioro au Burkina Faso
Poyo, le village situé dans le département de Malba au Burkina Faso